Шингак-Куль (, от одноименного названия озера , включающий слова   'высыхающий' и  'озеро', по-русски Шингаккуль) — Государственный природный зоологический заказник республиканского значения в Чишминском районе республики Башкортостан. 

Координаты  - 54.41011/N/55.233347/E

Основной профиль заказника - зоологический (по охране животного мира).

Площадь заказника составляет 240 га. Граница проходит на расстоянии 50 м от уреза болота Шингак-Куль по его периметру.

История 
Шингак-Куль организован в соответствии с Постановлением Совета Министров Башкирской АССР от 23 января 1952 года N 58. Заказник ликвидирован в соответствии с распоряжением Совета Министров Башкирской АССР от 20 марта 1987 года N 99-р, затем вновь восстановлен в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Башкортостан от 6 августа 1996 года N 238. Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 25 августа 2005 года N 189 заказник закреплен за государственным бюджетным учреждением Дирекция по особо охраняемым природным территориям Республики Башкортостан, находящимся в ведении Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан и осуществляющим руководство и контроль за деятельностью и режимом заказника.

Задачи и режим заказника 

Заказник образован с целью сохранения, воспроизводства и увеличения численности ценных в хозяйственном, научном и культурном отношениях видов диких животных, среды их обитания, расселения на сопредельных территориях, а также поддержания целостности естественных сообществ.

Заказник выполняет функции по поддержанию целостности естественных сообществ, сохранению, воспроизводству и восстановлению численности ценных в хозяйственном, научном и культурном отношениях, а также редких и исчезающих видов диких животных.

На территории заказника запрещены следующие виды хозяйственной деятельности:

выпас скота;

распашка земли на расстоянии 100 м от уреза болота Шингак-Куль;

сенокошение ранее 15 июля;

внесение минеральных удобрений на поверхность почвы и применение ядохимикатов при борьбе с вредителями, болезнями растений и сорняками;

движение любых видов механических транспортных средств, гужевого транспорта, а также нахождение граждан с орудиями лова, оружием и собаками вне автомобильных дорог общего пользования;

все виды охоты на зверей и птиц, за исключением отстрела или отлова в целях регулирования численности и научных целях на основании специальных разрешений, выдаваемых в установленном порядке. Способы и приемы охоты должны соответствовать режиму заказника с минимальным воздействием по фактору беспокойства;

проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геологоразведочных изысканий, разработка полезных ископаемых, в том числе добыча песчано-гравийной смеси из карьеров без согласования с заинтересованными организациями;

предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного садоводства и огородничества;

строительство зданий и сооружений, дорог и трубопроводов, линий связи, электропередачи и прочих коммуникаций без согласования с заинтересованными организациями;

взрывные работы;

устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок, лагерей и других форм отдыха населения;

любая рубка леса в весенний и летний периоды во время гнездования и размножения диких животных;

выжигание любой растительности, сельскохозяйственные палы, разведение костров в лесу в пожароопасный период;

загрязнение территории заказника твердыми коммунальными отходами, нефтепродуктами, отходами производственной деятельности;

повреждение предупредительных и информационных знаков, карт-схем, аншлагов, вывесок и других устройств натурного оформления;

сбор растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Башкортостан;

любые иные формы хозяйственной деятельности, рекреационного и иного природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и компонентов, без согласования с администрацией заказника.

Объекты охраны 

Охране на территории заказника подлежат лось, косуля, лисица, норка американская, заяц-русак, ондатра и водоплавающая дичь.

Из видов, занесенных в Красную книгу Республики Башкортостан, - серый журавль, лебедь-шипун, лебедь-кликун, серый гусь.

Примечания 

Заказники Башкортостана
Зоологические заказники
География Чишминского района
Появились в 1952 году в России
Исчезли в 1987 году
Появились в 1996 году в России